Coalizione Popolare – coalizione di partiti politici croati
Coalizione Popolare – coalizione di partiti politici spagnoli